Марачевка — топонимы

 название населённых пунктов

Россия 
 Марачевка — село в Тандинском районе Тывы.
 Марачевка — местечко (населённый пункт без статуса поселения), административно относится к с. Бай-Хаак Тандинскому кожууну

Украина 
 Марачевка — село в Славутском районе Хмельницкой области.
 
 название гидронимов
 Марачевка — река в Тандинского кожууне Республики Тыва
 Марачевка — озеро в Тандинского кожууне Республики Тыва